Алекса́ндровский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Александровский переулок — улица в Белоострове.
 Александровский переулок — старое название Институтского переулка в Москве.
 Александровский переулок — старое название 2-го Павловского переулка в Москве.
 Александровский переулок — улица в микрорайоне Кудепста города Сочи.

Украина 
 Александровский переулок — улица в Вознесенске.
 Александровский переулок — улица в городе Кривой Рог.
 Александровский переулок — улица в Луганске.
 Александровский переулок — улица в Харькове.

См. также 
 
 
 
 
 Александровское шоссе (Белоостров)